XST steht für:

 Cross-Site-Tracing, ein Angriff auf Internetbenutzer mit dem Ziel bestimmte Benutzerdaten auszuschnüffeln.
 Experimental Survival Testbed, frühe Versionen vom Lockheed F-117 Kampfflugzeug.

Abkürzung